Di seguito una lista di asteroidi dal numero 530001 al 531000 con data di scoperta e scopritore.

530001–530100 

|-
| 530001  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530002  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530003  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530004  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530005  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530006  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530007  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530009  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530011  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530012  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530015  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530016  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530017  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530018  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530019  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530021  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530023  - ||  || || CSS 
|-
| 530024  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530025  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530026  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530027  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530028  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530029  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530030  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530031  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530032  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530033  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530034  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530035  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530036  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530037  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530038  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530039  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530041  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530042  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530043  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530044  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530045  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530046  - ||  || || CSS 
|-
| 530047  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530048  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530049  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530050  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530051  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530052  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530053  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530054  - ||  || || CSS 
|-
| 530055  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530056  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530057  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530058  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530060  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530061  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530062  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530064  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530065  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530066  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530067  - ||  || || CSS 
|-
| 530068  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530069  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530070  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530072  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530073  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530074  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530075  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530076  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530077  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530078  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530079  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530080  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530081  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530082  - ||  || || SSS 
|-
| 530083  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530084  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530085  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530086  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530087  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530088  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530089  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530090  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530091  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530092  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530093  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530095  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530098  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530099  - ||  || || CSS 
|-
| 530100  - ||  || || E. Schwab 
|}

530101–530200 

|-
| 530101  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530103  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530105  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530106  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530108  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530109  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530110  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530111  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530112  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530113  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530114  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530115  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530117  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530118  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530120  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530122  - ||  || || CSS 
|-
| 530123  - ||  || || WISE 
|-
| 530124  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530125  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530126  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530128  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530129  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530130  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530131  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530132  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530133  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530134  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530135  - ||  || || CSS 
|-
| 530136  - ||  || || CSS 
|-
| 530137  - ||  || || CSS 
|-
| 530138  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530139  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530140  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530141  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530142  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530143  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530145  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530146  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530147  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530148  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530149  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530150  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530151  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530152  - ||  || || WISE 
|-
| 530153  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530155  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530156  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530157  - ||  || || CSS 
|-
| 530158  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530159  - ||  || || CSS 
|-
| 530160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530161  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530162  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530163  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530164  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530165  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530168  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530170  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530171  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530172  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530173  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530174  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530175  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530177  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530178  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530179  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530180  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530182  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530183  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530184  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530185  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530186  - ||  || || CSS 
|-
| 530187  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530188  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530190  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530191  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530192  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530193  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530194  - ||  || || CSS 
|-
| 530195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530196  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530197  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530198  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530199  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530200  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

530201–530300 

|-
| 530201  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530202  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530203  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530204  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530205  - ||  || || CSS 
|-
| 530206  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530207  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530208  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530209  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530210  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530211  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530212  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530213  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530214  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530215  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530216  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530217  - ||  || || WISE 
|-
| 530218  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530219  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530220  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530221  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530223  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530224  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530225  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530226  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530228  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530229  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530231  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530232  - ||  || || WISE 
|-
| 530233  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530235  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530236  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530237  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530238  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530239  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530240  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530241  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530242  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530245  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530248  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530249  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530250  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530251  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530252  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530253  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530254  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530255  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530257  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530259  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530260  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530261  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530262  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530263  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530265  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530266  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530268  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530269  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530270  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530271  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530272  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530273  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530274  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530275  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530276  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530277  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530278  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530279  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530280  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530281  - ||  || || CSS 
|-
| 530282  - ||  || || CSS 
|-
| 530283  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530284  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530285  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530286  - ||  || || CSS 
|-
| 530287  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530288  - ||  || || WISE 
|-
| 530289  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530290  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530291  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530292  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530293  - ||  || || CSS 
|-
| 530294  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530295  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530296  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530297  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530298  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530300  - ||  || || Spacewatch 
|}

530301–530400 

|-
| 530301  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530302  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530303  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530305  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530306  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530307  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530308  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530309  - ||  || || CSS 
|-
| 530310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530311  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530314  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530316  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530317  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530318  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530319  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530321  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530322  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530323  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530325  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530326  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530327  - ||  || || CSS 
|-
| 530328  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530329  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530330  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530331  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530332  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530333  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530334  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530336  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530337  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530338  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530341  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530342  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530343  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530344  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530346  - ||  || || CSS 
|-
| 530347  - ||  || || WISE 
|-
| 530348  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530350  - ||  || || WISE 
|-
| 530351  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530352  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530353  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530354  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530355  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530356  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530357  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530358  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530359  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530360  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530361  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530362  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530363  - ||  || || CSS 
|-
| 530364  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530365  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530366  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530367  - ||  || || CSS 
|-
| 530368  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530369  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530370  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530371  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530372  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530375  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530377  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530378  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530379  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530380  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530381  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530384  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530385  - ||  || || CSS 
|-
| 530386  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530387  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530389  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530390  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530391  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530392  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530393  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530395  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530396  - ||  || || WISE 
|-
| 530397  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530398  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530399  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530400  - ||  || || Spacewatch 
|}

530401–530500 

|-
| 530401  - ||  || || SSS 
|-
| 530402  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530403  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530404  - ||  || || WISE 
|-
| 530405  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530407  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530408  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530409  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530410  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530411  - ||  || || CSS 
|-
| 530412  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530413  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530414  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530415  - ||  || || WISE 
|-
| 530416  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530417  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530418  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530419  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530421  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530422  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530423  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530424  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530425  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530426  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530428  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530429  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530430  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530431  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530432  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530433  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530435  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530436  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530437  - ||  || || WISE 
|-
| 530438  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530439  - ||  || || WISE 
|-
| 530440  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530441  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530442  - ||  || || WISE 
|-
| 530443  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530444  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530445  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530446  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530447  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530448  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530449  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530450  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530451  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530452  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530453  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530454  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530455  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530457  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530458  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530459  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530460  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530461  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530462  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530463  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530464  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530465  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530466  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530468  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530469  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530470  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530471  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530472  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530474  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530475  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530476  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530477  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530478  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530479  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530480  - ||  || || WISE 
|-
| 530481  - ||  || || WISE 
|-
| 530482  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530483  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530484  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530485  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530486  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530487  - ||  || || CSS 
|-
| 530488  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530489  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530490  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530492  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530493  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530494  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530495  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530496  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530497  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530498  - ||  || || CSS 
|-
| 530499  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530500  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

530501–530600 

|-
| 530501  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530502  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530503  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530504  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530505  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530506  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530507  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530509  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530510  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530511  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530513  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530514  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530515  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530517  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530518  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530519  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530520  - ||  || || CSS 
|-
| 530521  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530522  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530523  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530524  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530525  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530526  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530527  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530528  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530530  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530531  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530532  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530533  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530534  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530535  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530536  - ||  || || WISE 
|-
| 530537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530538  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530539  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530540  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530541  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530542  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530543  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530544  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530545  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530546  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530547  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530548  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530549  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530550  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530551  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530552  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530553  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530554  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530555  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530556  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530557  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530558  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530559  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530560  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530561  - ||  || || SSS 
|-
| 530562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530563  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530564  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530565  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530566  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530567  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530568  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530569  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530570  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530572  - ||  || || CINEOS 
|-
| 530573  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530574  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530575  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530576  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530577  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530578  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530581  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530582  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530583  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530584  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530585  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530586  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530587  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530588  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530589  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530590  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530591  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530592  - ||  || || CSS 
|-
| 530593  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 530594  - ||  || || CSS 
|-
| 530595  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530597  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530598  - ||  || || CSS 
|-
| 530599  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530600  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

530601–530700 

|-
| 530601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530602  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530603  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530604  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530605  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530606  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530607  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530608  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530609  - ||  || || WISE 
|-
| 530610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530611  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530612  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530613  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530614  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530615  - ||  || || WISE 
|-
| 530616  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530617  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530618  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530619  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530621  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530622  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530624  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530625  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530626  - ||  || || PLS 
|-
| 530627  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530629  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530630  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530631  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530632  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530633  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530634  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530635  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530636  - ||  || || CSS 
|-
| 530637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530638  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530639  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 530640  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530641  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530642  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530643  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530645  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530646  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530648  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530650  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530651  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530652  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530653  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530655  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530656  - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 530657  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530658  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530659  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530660  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530661  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530662  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530663  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530664  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530665  - ||  || || CSS 
|-
| 530666  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530667  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530668  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530669  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530670  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530671  - ||  || || CSS 
|-
| 530672  - ||  || || CSS 
|-
| 530673  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530674  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530676  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530677  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530678  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530679  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530680  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530681  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530682  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530683  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530684  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530685  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530688  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530689  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530690  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530691  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530692  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530693  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530695  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530696  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530697  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530698  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530699  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530700  - ||  || || Spacewatch 
|}

530701–530800 

|-
| 530701  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530702  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530703  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530704  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530705  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530706  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530707  - ||  || || CSS 
|-
| 530708  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530709  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530711  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530712  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530713  - ||  || || WISE 
|-
| 530714  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530715  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530716  - ||  || || CSS 
|-
| 530717  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530718  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530719  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530720  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530721 Isscas ||  || || PMO NEO 
|-
| 530722  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530723  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530724  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530725  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530726  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530727  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530728  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530729  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530730  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530731  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530732  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530733  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530734  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530735  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530736  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530738  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530739 Nanligong ||  || || PMO NEO 
|-
| 530740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530741  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530743  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530744  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530745  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530746  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530747  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530748  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530749  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530750  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530751  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530752  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530753  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530755  - ||  || || CSS 
|-
| 530756  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530757  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530758  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530759  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530760  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530762  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530763  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530764  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530765  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530766  - ||  || || Mallorca Obs. 
|-
| 530767  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530768  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 530769  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530770  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530771  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530772  - ||  || || WISE 
|-
| 530773  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530774  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530775  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530777  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530778  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530779  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530780  - ||  || || CSS 
|-
| 530781  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530782  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530783  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530784  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530785  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530787  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530788  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530789  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530790  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530792  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530793  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530794  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530795  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530796  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530797  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530798  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530799  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530800  - ||  || || Spacewatch 
|}

530801–530900 

|-
| 530801  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530802  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530803  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530804  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530805  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530806  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530807  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530808  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530809  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530810  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530811  - ||  || || CSS 
|-
| 530812  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530813  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530815  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530816  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530817  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530819  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530820  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530821  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530822  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530823  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530824  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530825  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530826  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530827  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530828  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530829  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530830  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530834  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530835  - ||  || || CINEOS 
|-
| 530836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530837  - ||  || || CSS 
|-
| 530838  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530839  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530840  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530841  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530842  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530843  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530844  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530845  - ||  || || WISE 
|-
| 530846  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530847  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530848  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530849  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530850  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530851  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530852  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530853  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530854  - ||  || || CSS 
|-
| 530855  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530856  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530857  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530858  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530859  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530860  - ||  || || CSS 
|-
| 530861  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530862  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530864  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530866  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530867  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530868  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530869  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530870  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530871  - ||  || || WISE 
|-
| 530872  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530873  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530875  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530876  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530877  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530879  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530880  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530881  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530882  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530883  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530885  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530886  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530887  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530888  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530889  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530890  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530891  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530892  - ||  || || LINEAR 
|-
| 530893  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530894  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530895  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530897  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530898  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530899  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530900  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

530901–531000 

|-
| 530901  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530903  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530905  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530906  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530907  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530908  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530909  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530910  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530911  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530912  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530913  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530914  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530915  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530916  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530917  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530918  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530919  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530920  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530921  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530922  - ||  || || WISE 
|-
| 530923  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530924  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530925  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530926  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530927  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530928  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530929  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530930  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530931  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530932  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530933  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530935  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530936  - ||  || || WISE 
|-
| 530937  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530938  - ||  || || WISE 
|-
| 530939  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530940  - ||  || || ESA OGS 
|-
| 530941  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530942  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530943  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530944  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530945  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530946  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530947  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530948  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530950  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530952  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530953  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530954  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530955  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530956  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530958  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530959  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530960  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530961  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530962  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530963  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530964  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530966  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530967  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530968  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530969  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530970  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530973  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530974  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530975  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530976  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530977  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530978  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530979  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530980  - ||  || || LONEOS 
|-
| 530981  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530982  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530984  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530985  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530986  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530987  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530988  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530989  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530990  - ||  || || CSS 
|-
| 530991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 530992  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530993  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530995  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530996  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 530998  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 530999  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 531000  - ||  || || Spacewatch 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0530001